Алмаз Наилович Миргазов () — российский хоккеист с мячом. Заслуженный мастер спорта России (2019).

Карьера 
До 15 лет играл в родном Первоуральске за «Уральский трубник», учился в первоуральской школе № 2. Первым тренером был Николай Вяткин. Победитель турнира «Плетёный мяч» 2004 года. В 2006 году в составе сборной России (U15) стал вице-чемпионом мира. В 2009 году на чемпионате мира U17 стал чемпионом мира. В 2007 году оказался в абаканских «Саянах» в обмен на вратаря Сергея Саблина. Тренировался под руководством Александра Хрисоненко. Весной 2009 года вместе с Александром Мишкелеевым переехал в Киров, где выступал в составе «Родины». За три сезона провёл 70 игр, набрав 15 + 5 очков по системе «гол + пас». В 2012 году перешёл в красногорский «Зоркий», где за три сезона провёл 90 игр, забив 85 голов и сделав 30 результативных передач. В 2015 году перешёл в красноярский «Енисей», где выступал до марта 2021 года.

Дебют в сборной России состоялся 23 января 2015 года в товарищеском матче, проходившем в шведском городе Несшьё, сборная России проиграла сборной Швеции со счётом 1:7. На чемпионатах мира забивал в четырёх финалах подряд (2016-2019), в двух последних - по три гола.
Учится в Университете «Синергия».

В Кубке мира принимал участие в 8 турнирах (2012-2019) - 39 игр, 39 мячей, 6 передач. 
В Кубке чемпионов принимал участие в 2 турнирах (2012, 2014) - 8 игр, 7 мячей, 2 передачи. 
В Суперкубке России принимал участие 5 раз - 5 игр, 3 мяча, 3 передачи. 

1-ый мяч забил в 8 игре 3 февраля 2010 года, в домашнем матче с командой Мурман (8:2), на 85 минуте с передачи Дмитрия Черепанова. 
100-ый мяч забил в 159 игре 15 марта 2015 года, в выездной игре с командой Водник (8:4), на 84 минуте с передачи Максима Рязанова. 
200-ый мяч забил в 213 игре 26 февраля 2017 года, в выездной игре с командой Динамо-Казань (7:1), на 16 минуте.  
300-ый мяч забил в 266 игре 10 января 2019 года, в домашнем матче с командой Уральский трубник (8:1), на 38 минуте с 12 метрового. 
400-ый мяч забил в 313 игре 10 ноября 2020 года, в домашнем матче с командой Сибсельмаш (19:4), на 89 минуте с передачи Егора Дашкова. 
500-ый мяч забил в 360 игре 1 февраля 2022 года, в выездной игре с командой Уральский трубник (7:4), на 62 минуте с передачи Яниса Бефуса. 
600-ый мяч забил в 403 игре 13 марта 2023 года, в выездной игре с командой СКА-Нефтяник (9:5), на 10 минуте с передачи Егора Ахманаева.

Достижения 
 клубные (отечественные):
 Чемпион России (3): 2016, 2021, 2022. 
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2018. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2014, 2017, 2020. 
 Обладатель Кубка России (1): 2021. 
 Финалист Кубка России (3): 2012, 2016, 2017. 
 Обладатель суперкубка России (3): 2015/16, 2017/18, 2021/22. 
 Финалист суперкубка России (2): 2012/13, 2016/17. 

 клубные (международные):
 Обладатель Кубка мира (2): 2012, 2015. 
 Финалист Кубка мира (1): 2017. 

 в составе сборной России:
 Чемпион мира (3): 2016, 2018, 2019. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (1): 2017. 

 Чемпион мира среди молодёжных команд (U-23) 2013. 
 Чемпион мира среди старших юношей (U-17) 2009. 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди младших юношей (U-15) 2006. 

 личные:
Включался в список 22 лучших игроков сезона (7) — 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. 
Лучший нападающий сезона (4) — 2018, 2019, 2021, 2022. 
Лучший снайпер чемпионата России  (1) — 2018. 
Лучший бомбардир чемпионата России по системе ( гол+пас) (2) — 2020 (105очков) , 2021 (99 очков). 
Дважды признавался  «Самым ценным игроком чемпионата России» по мнению главных тренеров и капитанов команд Суперлиги (по результатам опроса журнала «Русский хоккей»). 2021 и 2022. 
Включён в символическую сборную чемпионата мира — 2018.

Статистика выступлений в чемпионатах и Кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 18 / 17 команд 
  Чемпионат России                   Кубок России
  1.Сибсельмаш          = 58 мячей   1.Сибсельмаш          = 15
  2.Кузбасс             = 51         2.Уральский трубник   = 13
  3.Родина              = 43         3.Водник              = 12
  4.СКА-Нефтяник        = 42         4.СКА-Нефтяник        = 11
  5-6.Уральский трубник = 41         5-6.Волга             =  7
  5-6.Волга             = 41         5-6.Молодёжная
  7.Старт               = 39             сборная России    =  7
  8.Ак Барс-Динамо      = 38         7.Байкал-Энергия      =  6
  9.Водник              = 36         8-10.Мурман           =  5
 10.Динамо М            = 32         8-10.Родина           =  5
 11.Строитель С         = 29         8-10.Динамо М         =  5
 12.Байкал-Энергия      = 28        11-13.Старт            =  4
 13.Мурман              = 25        11-13.сборная Россия-2 =  4
 14.Зоркий              = 17        11-13.Кузбасс          =  4
 15.Енисей              =  7        14-16.Енисей           =  3
 16.Саяны               =  2        14-16.Ак Барс-Динамо   =  3
 17-18.Локомотив Ор     =  1        14-16.Студентческая
 17-18.ХК Боровичи      =  1              сборная России   =  3
                                    17.Строитель           =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 
 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 99 играх 
по 2 мяча забивал в 82 играх 
по 3 мяча забивал в 52 играх 
по 4 мяча забивал в 16 играх 
по 5 мячей забивал в 6 играх 
по 6 мячей забивал в 3 играх 
Свой 531 мяч забросил в 258 играх, в 114 играх мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 22 играх 
по 2 мяча забивал в 21 игре 
по 3 мяча забивал в 9 играх 
по 4 мяча забивал в 3 играх 
по 5 мячей забивал в 1 игре 

Свои 108 мячей забросил в 56 играх, в 35 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 34 матча / 52 мяча; 26 побед, 1 ничья, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом Свердловской области
 Алмаз Миргазов. Интервью на сайте КХМ «Родина».
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Динамо» Москва